Le Optasia Championships 2023 est une compétition de squash se déroulant à Londres du 21 au 26 mars 2023. Le tournoi est au format PSA World Tour Gold et doté de .

Le tournoi comprend 24 joueurs dont 8 têtes de série et une wild card Charlie Lee.

Dotation et points 
En 2023, la dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant:

Têtes de série

Tableau principal

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Saison 2022-2023 de la PSA

Liens externes 
 Page PSA

Compétition de squash à Londres
Sport à Londres en 2023
Sport en mars 2023
Squash en 2023